Pentacoelum är ett släkte av plattmaskar som beskrevs av Westblad 1935. Pentacoelum ingår i familjen Bdellouridae.

Pentacoelum är enda släktet i familjen Bdellouridae.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Planarier
Pentacoelum